Niemcy:
 Hürth – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rhein-Erft

Osoby:
 Franz Hürth – niemiecki teolog
 Hermann Joseg Hürth – niemiecki architekt
 Theodor Hürth – niemiecki teolog